Леонард Фрей (, 4 сентября 1938 — 24 августа 1988) — американский актёр, наиболее известный по роли Гарольда в пьесе «Парни в группе» 1968 года, её одноименной экранизации Уильяма Фридкина 1970 года и по роли Мотеля в фильме «Скрипач на крыше» 1971 года.

Родился в Бруклине, Нью-Йорк. Учился в школе Джеймса Мэдисона, а затем в колледже Купер-Юнион, где изучал искусство и планировал стать художником. Но потом изменил планы и перешёл в Neighborhood Playhouse School of the Theatre, чтобы стать актёром.

Фрей дебютировал в бродвейском мюзикле Little Mary Sunshine и получил премию Вернона Райса за свое последующее исполнение в «Тренере с шестью внутренностями», экранизации романа «Поминки по Финнегану» Джин Эрдман.

Среди его телевизионных работ — роли в сериалах «Миссия невыполнима», «Она написала убийство» и «Детективное агентство „Лунный свет“». В 1968 году сыграл в пьесе «Парни в группе» Марта Кроули, а в 1970 — в её экранизации Уильяма Фридкина. На большом экране знаковой для него стала роль в музыкальной драме «Скрипач на крыше» в 1971 году, принёсшая ему номинацию на премию «Оскар».

Как характерный актёр Леонард Фрей часто играл комические роли. Актёр исполнил множество ведущих ролей для репертуарного театра Линкольн-центра в пьесах «Время твоей жизни», «Нищий на коне», «Двенадцатая ночь» и «Люди живут здесь» Атола Фугарда. Он также появился в пьесах Мольера и Рональда Рибмана в Йельском репертуарном театре и сыграл на Бродвее в «Национальном здоровье» Питера Николса. Он играл в нескольких операх, в том числе «Летучая мышь» с Беверли Силлс и Джоан Сазерленд.

Леонард Фрей скончался в 1988 году в возрасте 49 лет от оппортунистических заболеваний, вызванных СПИДом.

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Киноактёры США
Актёры театра США
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Выпускники Средней школы Джеймса Мэдисона (Бруклин)
Выпускники Купер-юнион